Bloedel ist der Familienname von

 Julius Bloedel (1864–1954), US-amerikanischer Geschäftsmann und Unternehmer

Bloedel steht für

 Fleischmann & Bloedel, ehemaliger Puppenhersteller in Fürth, Sonneberg, Paris und London

Siehe auch:
 Blödel